Joinville (Frankrijk), gemeente in de Franse departement Haute-Marne
Joinville (heerlijkheid), de voormalige heerlijkheid 
Huis Joinville, een Frans adellijk geslacht
Joinville-le-Pont, een gemeente bij Parijs
Joinville (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Joinville (Brazilië), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Joinville EC, voetbalclub in die stad